Die Bürgschaft bezeichnet:
 Die Bürgschaft, eine 1798 von Friedrich Schiller verfasste Ballade
 Die Bürgschaft (Lied), Vertonung der Ballade von Franz Schubert aus dem Jahr 1815 (D 246)
 Die Bürgschaft (Schubert), Opernfragment von Franz Schubert aus dem Jahr 1816 (D 435)

Auf Basis der Ballade entstanden weitere Opern:
 Die Bürgschaft (Blumröder), von Johann Gottfried Ernst Blumröder 1823 komponiert
 Die Bürgschaft (Lachner), von Franz Lachner 1828 komponiert
 Die Bürgschaft (Lindpaintner), von Peter Joseph von Lindpaintner 1834 komponiert
 Die Bürgschaft (Mayer), von Friedrich Ludwig August Mayer 1822 komponiert

Mit Schillers Ballade nichts zu tun hat die Oper
 Die Bürgschaft (Weill), von Kurt Weill komponiert und 1932 uraufgeführt